La liste d'îles sans voiture est classée par population décroissante. Les chiffres de population pour chaque île proviennent des articles correspondants ; les dates de recensement, quand elles existent, ne sont par conséquent pas uniformes. Les superficies sont en km et les densités en habitants par km.

Définition 

Cette liste concerne les îles habitées, non privées, et ne permettant pas la circulation de voitures automobile individuelles, pour des raisons physiques (absence de routes, étroitesse des rues ou de l’île, etc.) ou réglementaires (interdiction des voitures). 

Selon Melia et al. (2010), il est possible de qualifier des espaces « sans voiture » en fonction de deux critères : 
 des espaces résidentiels (ou à usage mixte) dans lesquels les véhicules sont exclus, et/ou
 des espaces résidentiels où les gens vivent sans posséder une voiture.

Certaines de ces îles permettent la circulation de vélos ou de véhicules hippomobiles, de véhicules en autopartage ainsi qu'un nombre très limité d’engins à moteur pour des usages spécifiques (police, ambulances, pompiers, etc.).

Îles sans voiture

Autres îles 

 Bensalem, île de fiction décrite par Francis Bacon un peu comme l'île piétonne Utopia du chancelier Thomas More.
 dans le golfe Saronique, Falkonéra est dépourvue de route carrossable et ne possède plus aucun habitant mais était encore bien peuplée au siècle dernier.
 l'île Maria, peuplée seulement par quelques rangers.
 l'île du Nord (Australie-Occidentale), habitée seulement au printemps.
 Dans l’île Saint-Louis à Paris la prohibition partielle des voitures (les habitants pouvaient utiliser leurs voitures) le soir n’a pas été maintenue ; mais l’accès des voitures au pont Saint-Louis demeure empêché par des chaînes.

Références

Voir aussi 
 Carfree
  :en:List of car-free places : « Liste d’espaces sans voiture », article de Wikipédia en anglais 
  :de:Portal:Transport und Verkehr/Entwürfe/Gebiete ohne Kraftfahrzeugverkehr dans le Wikipédia en allemand

Voiture